Tommi Santala (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Après avoir joué au niveau junior pour l'équipe représentant sa ville natale, Santala rejoint l'équipe pro des Jokerit Helsinki durant la saison 1998-1999. Au terme de cette saison, il se voit être réclamé en neuvième ronde par les Thrashers d'Atlanta lors du repêchage annuel de la Ligue nationale de hockey. Il reste tout de même durant les quatre saisons suivant dans la SM-Liiga avec les HPK Hämeenlinna, puis se joint en 2003 aux Thrashers.

La LNH connaissant un «lock-out» durant la saison 2004-2005 il rejoint le club affilié aux Thrashers dans la Ligue américaine de hockey, les Wolves de Chicago avec qui il remporte la Coupe Turner remis à l'équipe championne des séries éliminatoires dans la LAH. À la suite de cette saison, Atlanta le cède au Jokerit pour la saison 2005-2006 puis l'échange aux Canucks de Vancouver en retour d'un choix de repêchage.

Il voit sa saison 2006-2007 être écouté en raison d'une blessure à un genou. Son contrat arrivant à terme durant l'été suivant, les Canucks lui font savoir qu'ils ne retiennent plus ses services et ainsi il signe un contrat d'un an en tant qu'agent libre avec le Jokerit puis rejoint pour la saison suivante les Kloten Flyers de la Ligue nationale A en Suisse.

Au niveau international, Santala représente la Finlande lors du championnat du monde junior de 1999 puis lors des championnats du monde de 2003 et 2006.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1998-1999||Jokerit Helsinki||SM-Liiga||30||0||0||0||14||3||0||0||0||0
|-
| 1998-1999||Jokerit Helsinki||EHL||1||0||2||2||0||1||0||0||0||0
|-
|1999-2000||Jokerit Helsinki||SM-Liiga||14||0||1||1||2||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||HPK Hämeenlinna||SM-Liiga||38||8||19||27||63||8||3||4||7||10
|-
|2000-2001||HPK Hämeenlinna||SM-Liiga||56||16||24||40||90||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002|| HPK Hämeenlinna||SM-Liiga||17||6||16||22||14||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||HPK Hämeenlinna||SM-Liiga||50||13||38||51||92||13||6||6||12||18
|-
|2003-2004||Thrashers d'Atlanta||LNH||33||1||2||3||22||-||-||-||-||-
|-
|2003-2004||Wolves de Chicago||LAH||50||15||22||37||34||10||1||6||7||31
|-
|2004-2005||Wolves de Chicago||LAH||67||8||40||48||83||18||5||6||11||42
|-
|2005-2006||Jokerit Helsinki||SM-Liiga||43||9||23||32||80||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||Canucks de Vancouver||LNH||30||1||5||6||24||1||0||0||0||0
|-
|2006-2007||Moose du Manitoba||LAH||6||0||3||3||8||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Jokerit Helsinki||SM-Liiga||56||28||30||58||82||13||4||12||16||18 
|-
|2008-2009||Kloten Flyers||LNA||50||13||35||48||96||15||4||5||9||18
|-
|2009-2010||Kloten Flyers||LNA||47||17||31||48||59||10||4||3||7||20
|-
| 2010-2011 || Kloten Flyers || LNA|| 49|| 10 ||36 || 46 || 78 || 16 || 4 || 7 || 11 || 32
|-
|2010-2011||Kloten Flyers||LNA||49||10||36||46||78||16||4||7||11||32
|-
|2011-2012||Kloten Flyers||LNA||47||9||35||44||46||5||1||2||3||4
|-
|2012-2013||Kloten Flyers||LNA||45||11||27||38||62||1||1||0||1||0
|-
|2013-2014||Kloten Flyers||LNA||39 || 14 || 25 || 39 || 44 || 16 || 5 || 9 ||14 || 22
|-
|2014-2015||Kloten Flyers||LNA||39 || 9 || 15 || 24 || 42 || 2 || 1  || 3 || 4 || 4
|-
|2015-2016||Kloten Flyers||LNA||48 || 13 || 26 || 39 || 50 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
|2016-2017||EHC Kloten ||LNA||29 || 12 || 21 || 33 || 55 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Metallourg Magnitogorsk || KHL || 14 || 2 || 7 || 9 || 10 || 18 || 1 || 2 || 3 || 12
|-
|2017-2018||EHC Kloten ||LNA||34 || 9 || 20 || 29 || 20 || 9 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
| 2017-2018 || EHC Kloten || LNA Qualif. || - || - || - || - || - || 6 || 1 || 2 || 3 || 4

|304||80||151||231||437||37||13||22||35||46

|427||117||272||389||552||78||22||34||56||114

|123||23||65||87||125||28||6||12||18||73

|63||2||7||9||46||1||0||0||0||0

| 1999 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde junior || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 ||align="left"|
|-
| 2003 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 6 ||align="left"|
|- 
| 2006 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"|
|-
|2011||Kloten Flyers||Coupe Spengler||3||0||2||2||0||Quart-de-finaliste

Transactions en carrière 
 1999; repêché par les Thrashers d'Atlanta ( de l'équipe,  au total).
 ; assigné par les Thrashers au Jokerit Helsinki de la SM-Liiga.
 ; échangé par les Thrashers avec leur choix de cinquième ronde en 2007 (Vancouver réclame avec ce choix Charles-Antoine Messier) aux Canucks de Vancouver en retour du choix de quatrième ronde des Thrashers en 2007 (Acquis précédemment, les Thrashers réclamé avec ce choix Niklas Lucenius).
 ; signe en tant qu'agent libre avec le Jokerit Helsinki.
 été 2008; signe en tant qu'agent libre avec les Kloten Flyers de la LNA.

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juin 1979
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du EHC Kloten
Champion de la Coupe Turner
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk